Bolanesi – abitanti di Bolano (Fisciano)
Bolanesi – abitanti di Bolano